Lustig-Prean von Preanfeld und Fella ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Lustig-Prean von Preanfeld und Fella (1865–1932), österreichischer General und Präsident des Weißen Kreuzes 

 Julius Lustig-Prean von Preanfeld und Fella (1871–1957), österreichischer General